Іван Федорович Дрьомов (1901—1983) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант танкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Олег Олександрович Дрьомов (нар. 1954) — російський дипломат.
 Дрьомов Павло Леонідович (1976—2015) — командувач Козачого полку Народної міліції ЛНР в м. Стаханові (2014 року)
 Петро Григорович Дрьомов (1912—1945) — командир розрахунку 76-мм гармати 837-го стрілецького полку 238-ї стрілецької дивізії 49-ї армії 2-го Білоруського фронту, повний кавалер ордена Слави, старшина.
 Дрьомов Станіслав Миколайович (нар. 1967) — російський театральний режисер.

Див. також 
Дрьомін